Ильи́н (Ильина́) — русская фамилия, образованная от имени Илья.

Известные носители

А 
 Ильин, Адольф Алексеевич (1923—1990) — советский актёр театра и кино.
 
 
 
 
 Ильин, Андриан Максимович (1903—1978) — советский военачальник, полковник.
 Ильин, Антроп Степанович (1909—1982) — музыкант, актёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1940).
 Ильин, Арлен Михайлович (1932—2013) — советский и российский математик, академик РАН.
 Ильин, Артём Ильич (род. 1987) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Ильин, Арчжил Якимович (1927—1981) — советский философ, методологист науки.

Б

В 
 Ильин, Вадим Григорьевич (род. 1942) — украинско-российский советский композитор.
 
 
 Ильин, Виталий Сергеевич (1904—1976) — советский биохимик, академик АМН СССР.
 
 Ильин, Всеволод Сергеевич (1888—1930) — русский и советский гидрогеолог, один из организаторов первых гидрогеологических научно-исследовательских учреждений в СССР.

Г 
 Гедеон (Ильин; 1751—1817) — епископ Русской православной церкви, епископ Вятский и Слободской.
 Ильин, Галактион Порфирьевич (1898—1978) — латвийский советский политический и общественный деятель.
 Ильин, Геннадий Александрович (1980) — российский самбист.
 Ильин, Георгий Дмитриевич — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Ильин, Глеб Александрович (1889—1968) — русский и американский художник.

Д 
 
 
 Ильин, Досифей (1751—1827) — епископ Русской православной церкви, епископ Орловский и Севский.

Е

И 
 Ильин, Иоаким Александрович (1893—1970) — инженер-металлург, директор Пышминского медеэлектролитного завода в 1934—1937 годах.
 
 
 Ильин, Иосиф Сергеевич (1885—1981) — русский военачальник, полковник, мемуарист.

К 
 Ильин, Кирилл (род. 2001) — латвийский футболист.
 
 Ильин, Кузьма Сергеевич (1891—1937) — нарком финансов, председатель ЦИК и СНК Бурят-Монгольской АССР.

Л 
 
 Ильин, Леонид Андреевич (род. 1928) — специалист по радиационной гигиене, почётный президент ФМБЦ имени А. И. Бурназяна, академик РАМН, Герой Социалистического Труда.

М 
 Ильин, Максим Викторович (род. 1968) — гитарист, автор песен, продюсер, музыкальный обозреватель.
 Ильин, Максим Игоревич (род. 1981) — российский футболист.
 Ильин, Марк Александрович (1919—1999) — советский историк, архивист, краевед, общественный деятель; заслуженный работник культуры РСФСР.
 Ильин, Марк Дмитриевич (1879—1955) — генерал-майор РИА, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 
 Ильин, Модест Михайлович (1889—1967) — ботаник-ресурсовед, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР.

Н 
 Ильин, Никифор Ильич (1884—1957) — народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции РСФСР.
 
 Ильин, Николас (род. 1944) — французский, немецкий куратор, искусствовед, издатель русского происхождения.

О 
 Ильин, Олег Геннадьевич (1967—2004) — подполковник ФСБ России, погибший при освобождении заложников во время теракта в Беслане; Герой Российской Федерации (посмертно).

П 
 Ильин, Павел Владимирович (род. 1970) — российский историк.

Р 
 Ильин, Роман Геннадиевич (род. 1970) — российский профессиональный хоккеист.

С 
 Ильин, Семён Савельевич (1881—1965) — инженер пищевой промышленности, лауреат Сталинской премии.
 
 Ильин, Станислав Алексеевич (род. 1937) — советский хоккеист, тренер.
 Ильин, Степан Петрович (1915—1993) — Герой Советского Союза.

Т 
 Ильин, Трофим Ильич (1855—?) — член I Государственной думы от Псковской губернии, крестьянин.

Ф

Ю

Я



Псевдонимы 
 М. Ильин (1896—1953) — псевдоним советского писателя Ильи Яковлевича Маршака.

Двойные фамилии 
 Ильин-Женевский, Александр Фёдорович (1894—1941) — русский шахматист, дипломат, политический деятель
 Ильин-Замацкий, Гедеон (1751—1817) — епископ Русской православной церкви.
 Ильин-Миткевич, Александр Фёдорович (1889—1947) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск.

Населённые пункты 
 Ильин — хутор в Ростовской области России.
 Ильин — село в Ровненской области Украины.

Другое 
 Ильин — небольшой ударный кратер в северо-западной части Моря Восточного на обратной стороне Луны.

См. также 
 Ильин день
 Ильинка
 Ильино
 Ильинов
 Ильиновка
 Ильинск (значения)
 Ильинская
 Ильинский
 Ильинское

Примечания